Immanuëlkerk (Amersfoort)
 Immanuelkerk (Amsterdam)
 Immanuelkerk (Badhoevedorp)
 Immanuelkerk (Brunssum)
 Immanuëlkerk (Delft)
 Oosterkerk (Eindhoven), later Immanuëlkerk
 Immanuelkerk (Groningen)
 Immanuëlkerk (Maastricht)
 Immanuëlkerk (Muntendam)
 Immanuelkerk (Tilburg)
 Immanuelkerk (Utrecht)
 Immanuelkerk (Veldhoven)

Zie ook: Emmanuelkerk (doorverwijspagina)

Immanuëlkerk